Das Museum der Moskauer Eisenbahn hat mehrere Standorte, unter anderem:

 Museum der Moskauer Eisenbahn (Pawelezer Bahnhof), moderne Museumshalle für Lenins Bestattungszug
 Museum der Moskauer Eisenbahn (Rigaer Bahnhof), Schienenfahrzeuge unter freiem Himmel